Gorani je lahko:
 Gorani, Bosna in Hercegovina
 Gorani, Hrvaška
 Gorani (etnična skupina)